Miejscowości w USA:
 Wood River – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Wood River – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Wood River – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett

Gminy w USA:
 Wood River (ang. Wood River Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Wood River (ang. Wood River Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Wood River (ang. Wood River Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Wood River (ang. Wood River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett